Marcel Carpentier peut désigner :
 Marcel Carpentier (1892-1960), acteur français ;
 Marcel Carpentier (1895-1977), militaire français.